Dawber ist der Familienname folgender Personen:

 Pam Dawber (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas R. Dawber (1913–2005), US-amerikanischer Kardiologe und Epidemiologe